Пореченское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Пореченское сельское поселение — входит в Вашкинский район

Омская область
 Пореченское сельское поселение — входит в Муромцевский район

Псковская область
 Муниципальное образование «Пореченское» — входит в Бежаницкий район
 Муниципальное образование «Пореченская волость» — входит в Великолукский район

Тульская область
 Пореченское сельское поселение — входит в Дубенский район

См. также 
 Пореченское озеро